Middelboe ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Giørtz Middelboe (1852–1920), dänischer Seeoffizier und Marineminister
 Kristian Middelboe (1881–1965), dänischer Fußballspieler
 Nils Middelboe (1887–1976), dänischer Fußballspieler und Leichtathlet